SCG, sigle de trois lettres, est un code, qui signifie :
 Screen Cartoonists Guild, ancien nom de l'Animation Guild, syndicat américain des animateurs
 Serbie-et-Monténégro, avant sa division en  (se reporter aux différentes listes pour les nouveaux codes de la Serbie et du Monténégro)
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.
 Sydney Cricket Ground, stade australien utilisé pour plusieurs sports.
 Siam Cement Group, entreprise thaïlandaise.
 SCG Stadium, stade de football nommé d'après le nom de cette entreprise.
 Scuderia Cameron Glickenhaus, constructeur de supercars.
 Service canadien des glaces

Code

sv:Lista över nationalitetsmärken för motorfordon#S